Steam kan syfta på:
Steam (datorspelsteknik) – ett content delivery-system skapat av Valve Corporation
Steam (musikgrupp) – ett amerikanskt popband som bildades 1969
Steam (musikalbum av East 17) – ett musikalbum av East 17
Code Name: S.T.E.A.M. – ett strategidatorspel utvecklat av Intelligent Systems